Перфи́льев (Перфи́льева) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Перфильев, Александр Михайлович (1895—1973) — русский поэт, публицист, литературный критик, коллаборационист.
 Перфильев, Анатолий Александрович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Перфильев, Афанасий Петрович (1731—1775) — сподвижник Емельяна Пугачёва.

Б 
 Перфильев, Борис Васильевич (1891—1969) — советский учёный-микробиолог, лимнолог, лауреат Сталинской премии (1941), лауреат Ленинской премии (1963).

В 
 
 Перфильев, Виталий Анатольевич (род. 1970) — советский и российский борец и тренер, бронзовый медалист чемпионата России по вольной борьбе в весе до 90 кг (1993).

Г 
 Перфильев, Геннадий Петрович (1946—2006) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве, тренер, спортивный судья, брат Н. П. Перфильева.

Д 
 Перфильев, Дмитрий Сергеевич (1888 — после 1938) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

Е 
 Перфильев, Евгений Леонидович (1890—1938) — советский военный прокурор.

И 
 Перфильев, Иван Александрович (1882—1942) — русский и советский ботаник, специалист по флоре севера СССР, доктор биологических наук.
 Перфильев, Илья — русский землепроходец XVII века.

М, Н 
 Перфильев, Максим — русский первопроходец XVII века, освоитель Прибайкалья.
 Перфильев, Николай:
 Перфильев, Николай Алексеевич (1921—1972) — Герой Советского Союза.
 Перфильев, Николай Петрович (1942—2006) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве, брат Геннадия Перфильева.

П 
 Перфильев, Пётр Павлович (1897—1977) — советский энтомолог, лауреат Сталинской премии.

С 
 Перфильев, Сергей Аполлонович (1853—1918) — русский генерал, герой русско-японской войны.

Ю 
 Перфильев, Юрий Николаевич (род. 1937) — деятель советских спецслужб.



См. также 
 Перфильевы — о дворянском роде
 Перфилов
 Перфильево